Paolo Baratta (1874-1940), pittore italiano
 Paolo Baratta (n. 1939), economista e uomo politico italiano